A seguir há uma lista de canções da cantora, atriz e compositora americana Raven-Symoné.

Índice

Conteúdo 
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

Notas
1 ^ Gravado, mas não saiu em nenhum disco.
2 ^ Encontrada na Internet.
3 ^ Também conhecida como "Fit Girls, Big Girls".

Remixes e outras versões 
 A Dream Is A Wish Your Heart Makes (Christmas Version)
 A Dream Is A Wish Your Heart Makes (Cutted Live Version)
 A Dream Is A Wish Your Heart Makes (Radio Edit)
 Backflip (Remix)
 Backflip (Radio Edit)
 Cheetah Sisters (Acapella)
 Cheetah Sisters (Growl Power Remix)
 Cheetah Sisters (Karaoke Instrumental)
 Cinderella (Dream Mix)
 Cinderella (Karaoke Instrumental)
 DJ Skribble Megamix (Under the Sea/I Won't Say (I'm in love)) (Com The Cheetah Girls & Lalaine)
 Double Dutch Bus (Radio Edit)
 Friends (50/50 Mix)
 Girl Power (Meow Mix)
 Girl Power (Karaoke Instrumental)
 Little By Little (Remix)
 Pure Love (International Remix)
 Raven Is the Flavor (Main Mix)
 Some Call It Magic (B.F.F. Mix)
 Shine (Instrumental)
 Shine (Vocal Version)
 Strut (Ming Mix)
 Strut (Remix)
 Supernatural (Crystal Ball Mix)
 Supernatural (Darkchild Remix)
 Supernatural (Instrumental)
 Supernatural (Too! Remix)
 Supernatural (Vocal Version)
 That's So Raven (Theme Song) (TV Version)
 That's So Raven (Theme Song) (Instrumental)
 That's So Raven (Theme Song) (Vocal Version)
 That's What Little Girls Are Made Of (Bogle Mix)
 That's What Little Girls Are Made Of (Boogie Mix)
 That's What Little Girls Are Made Of (Dub Remix)
 That's What Little Girls Are Made Of (Dub Remix Radio Edit)
 That's What Little Girls Are Made Of (Extended Dub Remix)
 That's What Little Girls Are Made Of (Extended Dub Instrumental)
 That's What Little Girls Are Made Of (Raggamuffin Dub Semi-Instrumental)
 The Party's Just Begun (Ming Remix)
 This Is My Time (Remix)
 Together We Can (Karaoke Instrumental)
 True To Your Heart (China Doll Remix)
 Under The Sea (Reggae Remix)
 With a Child's Heart (Ballad Version)
 With a Child's Heart (International Bonus House Mix)
 With a Child's Heart (Uptempo Remix)

Ver também 
 Discografia de Raven-Symoné

Canções
Raven-Symoné